Erichsoniini é uma tribo de coleóptero da subfamília Parandrinae.

Taxonomia
 Ordem Coleoptera
 Subordem Polyphaga
 Infraordem Cucujiformia
 Superfamília Chrysomeloidea
 Família Cerambycidae
 Subfamília Parandrinae
 Tribo Erichsoniini
 Gênero Erichsonia

Referência

Parandrinae
Erichsoniini